Belimbing (Batang Gansal), plaats in het Indonesische gebied Indragiri Hulu.
 Belimbing (Kosambi), plaats in het Indonesische gebied Tangerang.
 Belimbing (Muara Pinang), plaats in het Indonesische gebied Empat Lawang.
 Belimbing (Peninjauan), plaats in het Indonesische gebied Ogan Komering Ulu.

Zie ook 
 Blimbing (doorverwijspagina)